Times like these (Gary Burton), een album van Gary Burton uit 1988
 Times Like These (Foo Fighters), een nummer van Foo Fighters uit 2003